Die achtzehnte Karate-Weltmeisterschaft fand 2006 in Tampere, Finnland statt.

Medaillen

Männer

Damen

Medaillenspiegel

Weblinks 
 http://www.wkf.net/
 First WUKO and IAKF World Championships
 Results

2006
Sportveranstaltung 2006
Sportveranstaltung in Tampere
Karate (Finnland)